Энгквист () — фамилия. Известные носители:

 Энгквист, Андреас (род. 1987) — шведский хоккеист, центральный и правый нападающий.
 Энгквист, Лейф (род. 1962) — шведский футболист, полузащитник.
 Энквист, Людмила Николаевна (род. 1964) — советская и российская, впоследствии шведская спортсменка (лёгкая атлетика, бобслей).